Biesdorf – comune della Renania-Palatinato
 Biesdorf – frazione della città di Wriezen (Brandeburgo)
 Biesdorf – quartiere della città di Berlino